Bocşa több romániai település neve:

 Boksánbánya, Krassó-Szörény megye
 Oláhbaksa, Szilágy megye
 Bocşa, Vâlcea megye